Phillip Roger Martin (1928-2008), cestista statunitense
 Philip Isaiah Martin jr. (n. 1980), cestista canadese naturalizzato italiano
 Philip Martin, regista britannico